El Puig Nalt és un cim de 559,9 m alt del límit dels termes comunals rossellonesos d'Argelers i de Sureda, a la Catalunya del Nord.

És un dels contraforts del nord de la Serra de l'Albera, a l'oest del terme d'Argelers, i a l'est del de Sureda.

El puig és situat molt a prop al sud-oest del Castell d'Ultrera i de la seva capella de Santa Maria i al sud de l'ermita de la Mare de Déu del Castell d'Ultrera.

Referències 

Nalt, puig
Nalt, puig